Gerning ist der Familienname folgender Personen: